Сезон 2020/2021 для футбольного клуба «Реал Мадрид» считается 117-ым в своей истории, а также 90-ым в Примере — высшем дивизионе в системе футбольных лиг Испании. Из-за реконструкции Сантьяго Бернабеу, команда этот сезон провела на стадионе «Альфредо ди Стефано». 

До последнего тура шла борьба за чемпионский титул, однако в последнем туре верх взял Атлетико Мадрид, оставив "сливочных" на втором месте.

В кубковых турнирах команда Зидана не преуспела, особенно запоминающимся моментом был вылет в 1/16 кубка страны от Алькояно, играющей в Сегунде.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

0

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

70.000.000

Зима 

0

Общие убытки:0

Общая прибыль:70.000.000

Разница:70.000.000

Соревнования

Примера

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Испании

1/16 финала

Суперкубок Испании

1/2 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 2020/2021
Сезоны ФК «Реал Мадрид»
Реал Мадрид